Lindendorf ist eine Ortsbezeichnung:

in Deutschland:
 Lindendorf, eine Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg

in Polen:
 Lindendorf, Kreis Gostingen, Wartheland: Daleszyn, Ort in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Gostyń
 Lindendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen: Lipowo (Piecki), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Lindendorf, Kreis Bromberg, Westpreußen: Lipniki (Białe Błota), Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Białe Błota
 Lindendorf, Kreis Karthaus, Westpreußen: Lisia Jama, Ort in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Sierakowice
 Lindendorf O.S., Kreis Neisse, Oberschlesien: Wyszków Śląski, Ort in der Woiwodschaft Oppeln; siehe Gmina Nysa

in Russland:
 Lindendorf, Kreis Wehlau, Ostpreußen: Jagodnoje (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad
 Lindendorf, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad